Die Spur bezeichnet:
 Die Spur (Film), Spielfilm von Agnieszka Holland (2017)
 Die Spur (Skulptur), Skulptur von Robert Schad